Императрица Гэммэй (Гэммё) (яп. 元明天皇 гэммэй тэнно: —) — 43-я императрица Японии, дочь Тэндзи, правившая с 18 августа 707 по 3 октября 715 года. Имя — Ахэ (Абэ). Посмертные титулы — Ямато-нэко-амацу-миё (/мисиро)-тоёкуни-нари.

Жизнеописание 
Гэммэй заняла трон после смерти своего сына, Момму, что было вопиющим нарушением любых прецедентов престолонаследия. В указе (сэммё), провозглашенном при вступлении Гэммэй на трон, в частности, говорилось: «Изрек государь [Момму], сын наш: „Тело наше нынче устало, и желаем мы отдых получить, и болезнь побороть. На посту же нашем, унаследованном от солнца небесного, должно владыке пребывать и править. Посему мы его уступаем"».

Для того, чтобы решение Гэммэй о принятии титула императрицы не выглядело беспочвенным, она ссылалась на волю императора Тэнти: «И вот законы те, что установлены и назначены государем, сыном Ямато, о коем молвят с трепетом, правившим Поднебесной из дворца Афуми-но Оцу [Тэнти], — законы, что вместе с Солнцем-Луной далеко длятся, законы вечные, неизменные, кои принять и исполнять надлежит, все мы приняли и с трепетом службу несли» (пер. Л.М.Ермаковой).

Судя по всему, Тэнти, к которому апеллировала Гэммэй (и о воле которого нам на самом деле ничего не известно), провозгласил (или якобы провозгласил) такой порядок престолонаследия, при котором сам государь (или же императорский дом в целом) выбирал себе преемника без участия каких-либо других лиц. В дальнейшем это установление Тэнти неоднократно упоминалось при вступлении новых правителей на престол. Интересно, что очень часто выбор падал на женщин — по-видимому, в качестве компромиссного решения в условиях относительного баланса сил внутри правящего рода.

Одновременно в качестве меры защиты от внутридинастических коллизий был выработан механизм отречения от престола в пользу предварительно назначенного преемника. Так, Гэммэй отреклась в пользу своей дочери, Гэнсё.

В 710 году императрица Гэммэй основала город Хэйдзё-кё в регионе Кинки, задумав разместить здесь столицу.

В 712 году по приказу Гэммэй была создана официальная императорская хроника, Кодзики («Записи о деяниях древности»). В 720 году, опять же по приказу Гэммэй была создана «Нихон Сёки» («Анналы Японии») — официальная императорская хроника, являющаяся по сути экспортным вариантом Кодзики, написанном на китайском языке по образцу китайских летописей.

Девизы правления 
Императрица правила под следующими девизами:
 Кэйун (704—708)
 Вадо (708—715)
 Рэйки (715—717)

Родословная 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Литература 
 
 
  

Правители Азии VIII века
Царствовавшие императрицы Японии